Mount Burrill kan syfta på följande platser:

 Mount Burrill, Antarktis
 Mount Burrill, Kanada